Mews ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Mews (1931–2010), deutscher Pädagoge und Landesschulrat in Bremen
 Petra Mews (* 1968), deutsche Badmintonspielerin, siehe Petra Schubert
 Siegfried Mews (1933–2022), deutscher Germanist
 Wilhelm Mews, Gründer der Mews-Werft (1945–1978) in Cuxhaven 

Siehe auch:
 Marstall